DevilDriver () — американський ґрув-метал гурт із Санта-Барбари заснований 2002 року.

Склад 
 Dez Fafara — вокал
 Mike Spreitzer — гітара
 Neal Tiemann — гітара
 Austin D'Amond — ударні
 Diego Ibarra — бас (сесійно)

Дискографія 

 Студійні альбоми 
 DevilDriver (2003)
 The Fury of Our Maker's Hand (2005)
 The Last Kind Words (2007)
 Pray for Villains (2009)
 Beast (2011)
 Winter Kills (2013)
 Trust No One (2016)
 Outlaws 'til the End: Vol. 1 (2018)
 Dealing With Demons Vol. 1 (2020)

 Міні-альбоми 
 Head On To Heartache (2008)

 Сингли 
 «I Could Care Less» (2003)
 «Hold Back the Day» (2005)
 «End of the Line» (2006)
 «Not All Who Wander Are Lost» (2007)
 «Clouds Over California» (2007)
 «Pray for Villains» (2009)
 «Back with a Vengeance» (2009)
 «Another Night in London» (2010)
 «Dead To Rights» (2011)
 «You Make Me Sick» (2011)
 «Ruthless» (2013)
 «Sail» (2013)
 «Daybreak» (2016)
 «Country Heroes» (2018)
 «Keep Away from Me» (2020)

Посилання 

 DevilDriver  в Encyclopaedia Metallum

Музичні гурти Каліфорнії
Хеві-метал гурти США
Мелодик дез-метал гурти
Грув-метал гурти
Музичні колективи, що з'явились 2002